Nioro ist:

 Ein Ort in Gambia, siehe Nioro (Gambia)
 Ein Ort in Senegal, siehe Nioro du Rip
 Ein Ort in Mali, siehe Nioro du Sahel

Siehe auch:
 Njoro
 Nyoro